Radiaal (wiskunde), eenheid van een hoek
 Rotatiesymmetrie ('radiale symmetrie').
 Radiaalband
 Radiaal (richting), tegengestelde van axiaal